Llac Tarim, llac postglacial del Xinjiang
 Riu Tarim, riu de Xinjiang (Xina)
 Conca del Tarim, conca del riu Tarim
 Tarim (ciutat) ciutat de l'Hadramaut al Iemen
 Tarim o Tarom, antiga ciutat del Kirman, al sud de Sirjan, avui a la província d'Hormozgan (Iran)